Morishige ist der Familienname folgender Personen:

 Hisaya Morishige (1913–2009), japanischer Komödiant, Sänger und Filmschauspieler
 Masato Morishige (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Tatsuya Morishige (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Wataru Morishige (* 2000), japanischer Eisschnellläufer
 Morishige (Mangaka), Duo zweier japanischer Manga-Zeichner